Passy kan syfta på:

Personer 

 Adele Passy-Cornet (1838–1915), tysk sångerska
 Antoine François Passy (1792-1873), fransk politiker, geolog och botaniker
 Anton Passy (1788–1847), österrikisk redemptorist och kyrklig skriftställare
 Edmund Passy (1789–1870), svensk musiker
 Frédéric Passy (1822–1912), fransk politiker och fredsnobelpristagare
 Hippolyte Passy (1793-1880), fransk politiker och sociolog
 Louis Passy (1830-1913), fransk politiker och historiker
 Paul Passy (1859–1940), fransk lingvist och grundare av International Phonetic Association
 Solomon Passy (född 1956), bulgarisk politiker och utrikesminister

Platser 

 Passy, Paris, stadsdel i Paris, tidigare fransk kommun i departementet Seine
 Passy, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Passy, Haute-Savoie, fransk kommun i departementet Haute-Savoie
 Passy, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Passy-en-Valois, fransk kommun i departementet Aisne
 Passy-Grigny, fransk kommun i departementet Marne
 Passy-sur-Marne, fransk kommun i departementet Aisne
 Passy-sur-Seine, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Passy, Senegal, ort i västra Senegal

Franska efternamn